Dupinov san je hrvatska nevladina i neproftina udruga osnovana u svibnju 2001. godine u Zagrebu s ciljem promicanja ekološke svijesti, zaštite okoliša i maritimne baštine, te održivog razvoja Jadranskog mora, obala i otoka. Udruga je osnovana na inicijativu grupe entuzijasta potaknutih romanom "Dupinov san" Adriana Predraga Kezelea koji je imenovan njezinim počasnim predsjednikom.

Projektne aktivnosti

U dosadašnjem djelovanju Udruga je provela niz projektnih aktivnosti među kojima posebno mjesto zauzima program "PODRŽIMO BOJE JADRANA" s tri projekta: PLAVO, ZELENO i BIJELO, koji su provođeni od 2003. do 2011. godine.

U sklopu projekta PLAVO provedeno je 15 akcija čišćenja obale i podmorja u kojima je iz Jadranskog mora izvučeno preko 30 tona različitog otpada. Akcije je pratila nacionalna kampanja za promicanje zaštite Jadranskog mora pod nazivom "Podržimo boje Jadrana - OČUVAJMO PLAVO", te sustavna izrada edukacijske studije ALTEA, namijenjene hrvatskim srednjoškolcima.

Projekt ZELENO osmišljen je kroz provedbu nacionalne donatorske kampanje "POSADIMO ŽIVOT!" s ciljem osnaživanja odgovorne društvene svijesti i prikupljanja novčanih donacija za obnovu šumskog fonda (pinija, čempresa) jadranske regije, te sadnju maslina na unaprijed odabranim lokacijama duž jadranske obale s otocima. Na lokacijama duž jadranske obale (od Istre do Dubrovnika) u suradnji s mnogobrojnim partnerima posađeno je 20 00 sadnica pinija i čempresa, te 7 000 sadnica maslina.

Projekt BIJELO usmjeren je očuvanju hrvatske tradicijske brodogradnje uz promicanje ekološke svijesti i održivog razvoja. Nacionalnom kampanjom "VOLJETI ZNAČI OČUVATI!" u 2006. upozorilo se javnost na potrebu očuvanja prirodne i kulturne baštine jadranske regije, te mora priobalja i otoka kao zaštićene cjeline s očuvanom bioraznolikošću. U proljeće 2011. godine u sklopu projekta na otoku Murteru u Betini porinuta je replika tradicijske bracere iz 18. stoljeća s bijelim latinskim jedrom "Gospa od mora".

Danas, slijedom projekta BIJELO, udruga Dupinov san provodi program MARITIMA ART - pomorska baština u odgovornom turizmu, kroz koji je formirala turističku ponudu temeljenu na tradicijskoj braceri, te edukativne programe s ciljem očuvanja vještina tradicijskog jedrenja latinskim jedrom.

See also
 Bracera
 Hrvatska
 Jadransko more

Izvori

Vanjske poveznice
 The Dolphin Dream Society    
Bracera "Our Lady of the Sea"  

Hrvatske udruge za zaštitu prirode